Wiehl ist ein geographischer Name:
 Wiehl, Stadt im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiehl (Reichshof), Ort der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiehl (Agger), linker Zufluss der Agger bei Wiehlmünden, Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Wiehl ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Wiehl (1846–1910), tschechischer Architekt
 Christopher Wiehl (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler 
 Emil Wiehl (1886–1960), deutscher Mediziner
 Hermann Wiehl (1900–1978), deutscher Maler
 Karl Wiehl (1898–1952), deutscher Architekt
 Reiner Wiehl (1929–2010), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Wiel
 Wihl
 Wil
 Wyhl am Kaiserstuhl, Stadt in Südbaden, bekannt durch den Protest gegen das geplante Kernkraftwerk Wyhl